Izzy es un hipocorístico común en los países de habla inglesa para los nombres Israel, Isabel, Elizabeth, Isabella e Isaac, entre otros. Puede referirse también a:
 Izzy, el informante de Sonny y Rico en Miami Vice.
 Izzy, la mascota de los Juegos Olímpicos de Atlanta. 
 Izzy Alcántara, un jugador de béisbol.
 Izzy Gomez, de la serie TUGS.
 Izzy Izumi, de la serie Digimon.
 Izzy Sinclair, del cómic Doctor Who.
 Izzy Sparks, un personaje de videojuego.
 Izzy Stradlin, antiguo guitarrista de Guns N' Roses.
 Isabelle Hoyland, personaje de la telenovela australiana Neighbours.
 Isobel Cooper, una soprano conocida profesionalmente como Izzy.
 Izzie Stevens, de la serie Anatomía de Grey.
 Jason Isringhausen, un jugador de béisbol.
 Izzy, una de las concursantes de Total Drama Island.
 Isabel Izzy Reubens, un personaje del cómic Love and Rockets.
 Isadora Duncan Dance Awards
 Izzy una forma clave de llamar al Insomnio generalmente usada por los adolescentes en redes sociales.
Izzy el irreverente, personaje del videojuego "bloodborne"